Geograpsus är ett släkte av kräftdjur. Geograpsus ingår i familjen ullhandskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ullhandskrabbor
Geograpsus